Der Name Palü leitet sich von lateinisch palus (Sumpf) ab und bezeichnet
den Piz Palü, einen 3900 m hohen Berg im Berninamassiv (Grenzgebiet Graubünden-Italien)
den Lago Palü, einen See am Fuße des Piz Palü
das Kraftwerk Palü des Energieversorgers Repower (ehem. Rätia Energia)
den Palügletscher (rätoromanisch Vadret da Palü), ein Gletscher im Berninamassiv

Siehe auch:
 Palud
 Pallud